Kurtamyš může být:

 Kurtamyš (město) – město v Kurganské oblasti Ruské federace
 Kurtamyš (řeka) – řeka v Kurganské oblasti Ruské federace, přítok Tobolu
 Kurtamyš (vesnice) – vesnice v Kurganské oblasti Ruské federace